Markiwka (ukrainisch ; russisch /) ist eine Siedlung städtischen Typs im Norden der Oblast Luhansk in der Ukraine mit etwa 6000 Einwohnern (2016).

Geographie 
Die Ortschaft wurde 1703 begründet und war bis 2020 das Zentrum des gleichnamigen Rajons Markiwka, seitdem gehört sie zum Rajon Starobilsk. Sie befindet sich am Fluss Derkul in etwa 125 km Entfernung zum Oblastzentrum Luhansk und 35 km südwestlich der russischen Siedlung städtischen Typs Kantemirowka.

Verwaltungsgliederung 
Am 25. Juli 2018 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Markiwka (Марківська селищна громада/Markiwska selyschtschna hromada). Zu dieser zählten auch die 18 Dörfer Bondariwka, Bondarne, Fartukiwka, Horodyschtsche, Karawan-Solodkyj , Kruptschanske, Kurjatschiwka, Krejdjane, Kryske, Lisna Poljana , Lobassowe, Markiwske, Nowa Ukrajina, Skorodna, Sytschanske, Sytschiwka, Tyschkiwka und  Wynohradne, bis dahin bildete sie zusammen mit dem Dorf Derkulowe die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Markiwka (Марківська селищна рада/Markiwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Markiwka.

Am 12. Juni 2020 wurde kamen noch die 15 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Starobilsk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Markiwka Teil der Gemeinde:

Bevölkerung 

Quelle:

Persönlichkeiten 
 Andrei Iwanowitsch Jerjomenko, Marschall der Sowjetunion

Weblinks 
 Informationen zum Ort (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Luhansk
Rajon Starobilsk